Stäbchen hat neben der allgemeinen Bedeutung kleiner Stab weitere Bedeutungen:

 Stäbchen (Auge), Sinneszelle im Auge
 Auerstäbchen, Zelleneinlage
 Cuisenaire-Stäbchen, pädagogisches Hilfsmittel
 Döderlein-Stäbchen, Milchsäurebakterien, 
 Essstäbchen, asiatisches Essbesteck
 Erfrischungsstäbchen, Schokoladen-Genussmittel
 Fischstäbchen, Fischgericht
 Försterstäbchen Hilfsmittel zur Messung bzw. Schätzung von Baumhöhen
 Hormonstäbchen, Verhütungsmittel (z. B. Etonogestrel-Implantat)
 stäbchenförmiges Bakterium, siehe Bazillen
 Magnesiastäbchen, analytisches Hilfsmittel
 eine Grundmasche beim Häkeln, siehe Maschenstäbchen
 ein Gemeindeteil von Hartmannsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Spreenhagen, Lkr. Oder-Spree, Brandenburg, siehe Hartmannsdorf-Stäbchen
 Räucherstäbchen, Räucherwerk
 Rechenstäbchen, Rechenhilfsmittel
 Wattestäbchen, Hygieneartikel

Siehe auch:
 Stäblein